Muselier est un patronyme français notamment porté par  :
Émile Muselier (1882-1965), un amiral français qui créa et dirigea les forces navales françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale,
Renaud Muselier (1959-), son petit-fils, un homme politique français, député et ancien secrétaire d'État.

Lien externe 
 
Patronyme franc-comtois